Het Dutch Darts Championship 2018 was het elfde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 7 tot en met 9 september in het MECC, Maastricht, Nederland.

Het toernooi werd gewonnen door Ian White. Hij versloeg in de finale Ricky Evans met 8-5.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 30 augustus 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 3 september in Barnsley, acht naar de West/South European Qualifier van 30 augustus, vier naar de Host Nation Qualifier van 6 september, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 10 augustus (2018-11) en een van de East European Qualifier van 25 augustus (2018-11).

Michael Smith (3) en Rob Cross (6) waren niet aanwezig.
Mensur Suljović (4) trok zich terug vóór het toernooi. Daarom werd Steve West, de hoogstgeplaatste UK Qualifier, als 16e geplaatst. Ook Erik Tautfest trok zich terug. Daarom konden twee extra Host Nation Qualifiers meedoen.

Schema

Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2018
PDC Pro Tour